Иван Евграфович Барбатенко  (1860 — февраль 1890) — революционер.

Биография 
Родился в 1860 году. Сын почётного потомственного гражданина. В 1881 году поступил в Санкт-Петербургский университет, а в 1885 году окончил курс кандидатом по естественному отделению физико-математического факультета.

В октябре 1882 года за участие в студенческих беспорядках по постановлению университетского суда ему был сделан выговор. Обыскан 16 июня 1883 года в Нижнем Новгороде на основании агентурных сведений, что в его квартире происходили собрания членов революционного кружка; при обыске обнаружено несколько революционных изданий.

Привлечён к дознанию при Нижегородском жандармском управлении. Во время дознания состоял под особым надзором. Дознанием установлено, что никаких сходок у него не собиралось и что вообще в политическом отношении он являлся лицом «благонадёжным». По высочайшему повелению от 30 ноября 1883 года сделано строгое внушение с подчинением его на всё время пребывания в университете особо бдительному надзору учебного начальства.

В сентябре 1888 года Барбатенко был определён исправляющим должность лаборанта химической лаборатории в Санкт-Петербургском университете, но в декабре 1889 года для лечения болезни уехал за границу. Скончался от чахотки в феврале 1890 года в Ментоне.

Источники 
 
 

Выпускники Императорского Санкт-Петербургского университета
Революционеры Российской империи